Суржа Юрій Ілліч (1937—2019) — український актор. Народний артист УРСР.

Суржа — село в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області.
 Суржа — річка в межах Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.